Aksaï est le nom de :

 Aksaï, une ville de l’oblast de Rostov (Russie) ;
 Aksaï, une ville de la province du Kazakhstan-Occidental (Kazakhstan) ;
 Aksaï, une rivière, affluent de l'Aktach, au Daghestan (Russie) ;
 Aksaï, une revière, bras du Don, dans l’oblast de Rostov (Russie).

Voir aussi 
 Pont d'Aksaï, un pont dans l’oblast de Rostov en Russie